Sant Ramon (Lleida), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida
 Ernest Lluch (metrostation), alternatieve naam voor een metrostation in Barcelona